Il doppio maschile del Dunlop World Challenge 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Hiroki Kondo e Yi Chu-huan erano i detentori del titolo, ma quest'anno hanno perso in semifinale.

Philipp Oswald e Mate Pavić hanno battuto in finale Andrea Arnaboldi e Matteo Viola 6–3, 3–6, [10–2].

Teste di serie

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (semifinali)
  Purav Raja /  Divij Sharan (primo turno)

  Lee Hsin-han /  Peng Hsien-yin (primo turno)
  Philipp Oswald /  Mate Pavić (Campioni)

Tabellone

Note 
 

Dunlop World Challenge 2012